Ел Хардин има више значења:

 Ел Хардин (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хардин, Трес Енсинос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хардин (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хардин (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хардин (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хардин (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хардин, Салвадор Лариос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Хардин (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хардин (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хардин (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хардин (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хардин (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хардин, Ранчо ел Хардин (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хардин (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хардин, Кањон де Вакас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хардин (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хардин (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хардин (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хардин (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Хардин (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хардин (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хардин (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хардин (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хардин (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хардин (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Хардин (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Хардин (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хардин (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику